jastrzębie – podrodzina ptaków rodziny z jastrzębiowatych
 jastrząb zwyczajny – gatunek ptaka drapieżnego z tej rodziny

 Okręty
 ORP "Jastrząb" – nazwa noszona przez trzy polskie okręty: okręt podwodny i dwa trałowce.
 ORP "Jastrząb" – okręt podwodny amerykańskiego typu S, w PMW w latach 1941-1942
 ORP "Jastrząb" – trałowiec radzieckiego typu MT
 ORP "Jastrząb" – trałowiec polskiego typu 206F
 Jastrząb (krążownik motorowy) (ros. Моторный крейсер "Ястреб") – rosyjski okręt wojenny

 Samoloty
 Jastrząb – polska nazwa dla samolotów F-16 w barwach polskich
 IS-4 Jastrząb – polski szybowiec akrobacyjny
 PZL.50 Jastrząb – polski samolot
 PZL.53 Jastrząb II – prototyp polskiego samolotu

 Miejscowości, administracja

 Jastrząb – miasto w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb
 Jastrząb – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Jastrząb – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Poraj

 Jastrząb – gmina
 Jastrząb – gromada w powiecie myszkowskim
 Jastrząb – gromada w powiecie szydłowieckim
 
 Osoby
 Krzysztof Jastrząb (ur. 1959) – polski operator dźwięku

 Inne
 Jastrząb – stacja kolejowa

 Zobacz też

 jastrzębie